Saqqarissoq bezeichnet:
 Saqqarissoq (Berg), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Saqqarissoq (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland